Карлман или Карломан () e мъжко име. Състои се от името Карл и Mann (мъж).

Известни с това име са:

 Карлман, баща на Пипин I (ок. 560)
 Карлман (от Ланден-Австразия) († 615)
 Карлман (Каролинги) (714 – 754)
 Карломан I (751 – 771)
 Карломан (крал на Бавария) (876 – 880)
 Карломан II (Франция) (879 – 884)
 Карлман, третият син на Карл Велики е преименуван на Пипин
 Карлман (син на Карл Плешиви) († 876), игумен на Saint-Médard в Soissons
 Калиман I Асен (Коломан I Асен), цар на България 1241 – 1246 г.
 Калиман II Асен (Коломан II Асен), цар на България 1256 г.